Autoicomyces — рід грибів родини Ceratomycetaceae. Назва вперше опублікована 1908 року.

Класифікація 
До роду Autoicomyces відносять 28 видів:

Примітки

Джерела 
 Thaxter, R. 1908. Contribution towards a monograph of the Laboulbeniaceae. Part II. Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences. 13:217-469 - P.434

Роди грибів
Аскоміцети